«Ширли Валентайн» () — художественный фильм, снятый британским режиссёром Льюисом Гилбертом по одноимённой пьесе Уилли Рассела в 1989 году.

Второй фильм, снятый в сотрудничестве режиссёра Льюиса Гилберта и драматурга Уилли Рассела. Первым был «Воспитание Риты» (1983).

Сюжет 

Ширли Валентайн — сорокадвухлетняя ливерпульская домохозяйка пресытившаяся рутиной семейной жизни, отправляется по выигранной подругой туристической путёвке на греческий курорт. В маленьком приморском городке с патриархальным бытом и замечательной южной природой, попавшая в жизненный тупик Ширли принимает безумное решение — остаться на побережье и начать новую жизнь. Шокированные этим поступком, муж и двое её взрослых детей в недоумении силятся понять мотивы принятого решения.

В ролях 

 Полин Коллинз — Ширли
 Том Конти — Костас
 Элисон Стедман — Джейн
 Джулия Маккензи — Джиллиан
 Джоанна Ламли — Марджори
 Бернард Хилл — Джо
 Сильвия Симс — директриса
 Джиллиан Кирни — Ширли в школьные годы

Награды и номинации 

 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль (Полин Коллинз, номинация)
 Премия «Оскар» за лучшую песню к фильму (номинация)
 Премия BAFTA за лучший фильм (номинация)
 Премия BAFTA за лучшую женскую роль (Полин Коллинз, победитель)
 Премия BAFTA за лучший адаптированный сценарий (номинация)
 Премия «Золотой глобус» за лучший фильм — комедия или мюзикл
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — комедия или мюзикл (Полин Коллинз, номинация)
 Премия «Золотой глобус» за лучшую песню (номинация)
 Британская комедийная награда за лучший комедийный фильм (победитель)
 Британская кинопремия «Ивнинг Стандарт» за лучшую женскую роль (Полин Коллинз, победитель)
 Британская кинопремия «Ивнинг Стандарт» за лучший адаптированный сценарий (победитель)
 Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для кино, телевидения или другого визуального медиа (номинация)
 Премия Британского общества деятелей кино за лучшую работу оператора (Алан Хьюм, номинация)

Ссылки 
  
 
 
 
 

Экранизации пьес
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы с музыкой Марвина Хэмлиша